National Security Act sont des lois édictées par de nombreux pays du monde sur la sécurité nationale:
National Security Act aux États-Unis
National Security Act en Corée du Sud
National Security Act en Inde